Буяльский, Виталий Казимирович (род. 1993) — украинский футболист, полузащитник клуба «Динамо» (Киев).
 Буяльский, Илья Васильевич (1789—1866) — русский анатом и хирург, академик Императорской Академии художеств.